Динк:
 Динк — село в Болгарии;
 Динк, Грант — журналист, убит 19 января 2007 года в Стамбуле.